

Cinema 
 Heart Beats – cortometraggio del 1915 diretto da John G. Adolfi
 Heart Beats – film del 2007 diretto da Vinoo Anand
 Heart Beats – film del 2015 diretto da Larry Rosen

Musica 
 Heart Beats – album di Georgia Brown del 2003
 Heart Beats – album di Danny Saucedo del 2007
 Heart Beats – album di Dami Im del 2014